La saison 2016-2017 du championnat du Suriname de football est la quatre-vingt-unième édition de la première division au Suriname et présente des changements par rapport à la saison précédente puisque le championnat démarre avec douze formations (au lieu de dix). En outre, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de relégation. En revanche le format de la compétition reste inchangé, les douze formations de l'élite étant réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison.

C'est l'Inter Moengotapoe, quadruple tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir battu le SV Leo Victor lors de la finale du championnat. En effet les deux équipes ont terminé la saison régulière à égalité de points (49 chacune). Il s’agit du neuvième titre de champion du Suriname de l'histoire du club, le cinquième d'affilée.

Clubs participants et localisation

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrage pour le titre 
À égalité de points à l'issue des 22 journées de championnat, le SV Leo Victor et l'Inter Moengotapoe disputent un match supplémentaire pour décider du vainqueur du championnat, qui est la seule équipe qualifiée pour le CFU Club Championship 2018.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Suriname de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2016-2017
Suriname M1
2016 au Suriname
2017 au Suriname